Eduard Hallier ist der Name folgender Personen:

* Eduard Hallier (Architekt) (1836–1889), deutscher Architekt, Partner des Hamburger Büros Hallier & Fittschen 
 Eduard Hallier (Jurist) (1866–1959), deutscher Rechtsanwalt und Initiator der Volksbibliothek in Hamburg